

Patronyme 

 Al Cowlings (1947-), joueur professionnel de football américain.
 Bruce Cowling (1919-1986), acteur américain.
 Mikayla Cowling (1996-), joueuse américaine de basket-ball.
 Thomas George Cowling (1906-1990), astronome britannique.
 Victoria Cowling, biologiste britannique.

Autre 
 Le nombre de Cowling, nombre sans dimension utilisé en magnétohydrodynamique.